

Géographie

Tholen (commune) est une commune de Zélande.
Tholen (ville) est une ville faisant partie de la municipalité précédente.
Tholen (presqu'île) est une presqu'île de Zélande.

Personnalités

 David J. Tholen, astronome américain ;
 Georg Christoph Tholen (né en 1948), écrivain allemand.